USS Lexington je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Lexington (1776) 
 USS Lexington (1825) 
 USS Lexington (1861) 
 USS Lexington (CC-1)
 USS Lexington (CV-2) 
 USS Lexington (CV-16)

Lexington